Olejník je slovanské příjmení, patří více osobám:

 František Olejník (1880–1941) – československý politik
 František Olejník (* 1949) – slovenský děkan Technické univerzity v Košicích
 Jan Olejník (hudebník) (* 1930) – český flétnista, klavírista, pedagog a hudební skladatel
 Jan Olejník (1957–2010) – český archivář
 Ján Olejník (1921–2017) – slovenský etnograf, pedagog a publicista
 Josef Olejník (1914–2009) – český kněz a hudebník
 Jozef Olejník (* 1946) – slovenský fotbalista
 Ladislav Olejník (* 1932) – český hokejista
 Marián Olejník (* 1976) – slovenský kanoista
 Martin Olejník (* 1972) – český stolní tenista